Лежон Маре (в замужестве Хеннесси, ; род. 25 октября 1989, Бенони) — южноафриканская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Шестикратная чемпионка ЮАР (2008, 2009, 2011—2014), участница чемпионатов мира и четырёх континентов.

Лежон встала на коньки в возрасте двух лет. Каталась под руководством матери Сюзан Маре, а впоследствии тренировалась у Лорана и Натали Депуйи. В годы соревновательной карьеры считалась лучшей фигуристой ЮАР. В 2015 году завершила выступления и вышла замуж за южноафриканского триатлета Брайса Хеннесси. После ухода из спорта начала работать в качестве тренера. Вне льда пошла по стопам отца, получив архитектурное образование в технологическом университете Цване.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте Sportbox.ru

Персоналии по алфавиту
Фигуристы ЮАР